Etna pode se referir a:

Marca 
 Etna (Marca)

Vulcão 

 Etna, na Itália

Estados Unidos 

Cidades:

 Etna (Califórnia)
 Etna (Nebraska)
 Etna (Nevada)
 Etna (Pensilvânia)
 Etna (Wyoming)
 Etna Green

Desambiguação
Desambiguações de topônimos